Галтель — многозначный термин:

 Галтель — архитектурный элемент (форма поверхности)
 Галтель — вид рубанков для выстругивания желобков (выкружек), валиков и других подобных профилей.
 "Галтель" — подводный роботизированный комплекс